Исидро Рамон Антонио Айора Куэва (; , Лоха — , , США) — эквадорский политический и государственный деятель, президент Эквадора с 1926 до 1931 года.

Биография 
Обучался в католической школе в родном городе, затем изучал гуманитарные науки и филологию в престижном Colegio Bernardo Valdivieso в Лоха. Окончил медицинский факультет Центрального университета Эквадора в Кито. В 1905 году ему была присуждена степень доктора медицины.

После окончания университета, получил правительственную стипендию для продолжения обучения в Европе. Изучал гинекологию и акушерство в Берлинском университете, стажировался в Королевской женской больнице и акушерской школе в Дрездене под руководством известного немецкого гинеколога К. Леопольда.

В 1909 году вернулся в Эквадор, где был назначен профессором акушерства Центрального университета Эквадора в Кито и директором женской больницы, который ныне носит его имя. В 1917 году избран деканом медицинского факультета, а в 1925 году — ректором Центрального университета Эквадора. С 1924 года был председателем эквадорского движения Красного Креста.

Политическая деятельность 
17 апреля 1926 г. военная хунта в результате эквадорской Июльской революции привела его в кабинет президента (в 1929 году он был избран на выборах). С 3 апреля 1926 до 24 августа 1931 г. был президентом с широкими полномочиями, которые фактически сделали его диктатором.

Политика И. Айора была направлена на централизацию страны и восстановления управляемости. Он ограничил свободу прессы, несмотря на многочисленные протесты средств массовой информации. Вернул из ссылки ряд лояльных политических деятелей. Политические противники были сосланы в труднодоступные районы Амазонки и Галапагосских островов. Жертвами репрессий стали также лидеры рабочего движения и социалистической партии Эквадора, выступившие против правительства 15 ноября 1926 г.

Провёл реформу государственных финансов, поддерживал жесткую банковскую политику. В следующие два года правления И. Айора его правительство провело реорганизацию и трансформацию многих государственных институтов, которые функционируют и сегодня в эквадорской политической системе, в том числе: Генеральную прокуратуру, государственные суды, дирекцию государственных доходов и активов, государственных закупок, постоянную бюджетную комиссию, таможенный комитет, пенсионный фонд и др.

В целом, цели июльской революции были частично достигнуты, однако большинство социальных проблем не были решены и не устранены. На фоне Великой Депрессии повысился уровень бедности, снизился экспорт и производство какао. В таких условиях экономического кризиса И. Айора в августе 1931 года потерял поддержку военных.

После ухода с поста президента, вернулся в преподавательской деятельности. Жил в США. Вернувшись в Эквадор снова работал в своей частной клинике и в 1957 году вновь возглавил государственную акушерскую больницу в Кито.

В 1955 г. Свободный университет Берлина присвоил ему почётную докторскую степень.

Память 
 В его честь назван город Пуэрто-Айора, расположенный на южном побережье острова Санта-Крус, входящего в состав Галапагосских островов.
 В Эквадоре люди называют монеты Айору, которые он ввёл в оборот во время своего правления.

Примечания

Ссылки 
 Isidro Ayora Cueva 

Доктора медицины
Педагоги Эквадора
Выпускники Центрального университета Эквадора
Преподаватели Центрального университета Эквадора
Почётные доктора Свободного университета Берлина
Ректоры Центрального университета Эквадора
Мэры Кито